

Населені пункти та їхні частини
 Сулімув — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулімув — село в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Сулімув — частина села Сюциці в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки